Drosophila mylenae är en tvåvingeart inom släktet Drosophila som är endemisk för Madagaskar. Arten beskrevs av Jean Robert David & Amir Yassin år 2019.

Etymologi 
Artnamnet mylenae är dedikerat till Mylène Dauvergne som hjälpte till med att samla in typexemplaren.

Utbredning 
Arten är endemisk för Madagaskar och har endast hittats i litoral skog på den mindre ön Nossi-Bé.

Släktskap 
D. mylenae är närmast släkt med arten Drosophila vulcana och dessa två arter utgör artkomplexet Drosophila vulcana.

Kladogram över D. mylenae och närbesläktade arter

Källor 

Daggflugor
m
Insekter i etiopiska regionen